Опольський () — польське прізвище.

 Адам Опольський
 Антоні Опольський
 Володислав Опольський

Польські прізвища